Cindrić je prezime sljedećih osoba:

Ann Cindrić (Ann Cindric), američka bejzbolašica, igračica  All-American Girls Professional Baseball League
Austin Cindric, američki automobilist
Luka Cindrić, hrvatski rukometni reprezentativac
Marko Cindrić, hrvatski kazališni i televizijski glumac
Pavao Cindrić, hrvatski kazališni kritičar i publicist,glumac, lektor, prevoditelj
Slavin Cindrić, hrvatski nogometni reprezentativac
Tim Cindric, američki bejzbolaš i automobilistički dužnosnik (Indy Racing League)
Vlado Cindrić, hrvatski reprezentativac u streljaštvu u MK oružju (gađanje zračnim pištoljem standard), član Streljačkog kluba “Policajac”